«Comedy Баттл» () — российское юмористическое шоу производства компании «Comedy Club Production», выходящее на телеканале ТНТ.

История 
Шоу делилось на две части: «Comedy Баттл. Кастинг» (ранее «Comedy Баттл. Отбор»; аналог «Смеха без правил») и «Comedy Баттл. Турнир». Шоу было в одно время посвящено памяти Владимира Турчинского. Начиная с третьего сезона шоу, турнир не проводится, а победитель становится новым резидентом «Comedy Club» (по шестой сезон включительно). В 2019 году победитель имеет право заключить контракт с любым проектом ТНТ.

Критика названия

Похожие шоу в мире

Примечания

Ссылки 
 Официальный раздел на сайте ТНТ

Телепередачи ТНТ
Телевизионные юмористические программы
Телепередачи, запущенные в 2010 году
Телепередачи компании «Comedy Club Production»